Brunnstjärn kan avse:
Brunnstjärnen, Dalarna, sjö i Säters kommun,  (24,8 ha)
Brunnstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (9,07 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn